Никола́й Константи́нович Виногра́дов:'''
 Виноградов, Николай Константинович (1871—1938) — протоиерей, священномученик, расстрелян.
 Виноградов, Николай Константинович (1914—1991) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза. Примечания